Рюмін, Рюміна (прізвище)

 Рюмін Андрій Олексійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рюмін Валерій Васильович (нар. 1950) — мер Рязані
 Рюмін Валерій Вікторович (1939—2022) — космонавт
 Рюмін Василь Гаврилович (моряк) (? — не раніше 1870) — моряк, учасник Кавказької війни
 Рюмін Василь Гаврилович (письменник) (1802 або 1807 — 1848) — письменник
 Рюмін Володимир Володимирович (1874—1937) — інженер, педагог, літератор
 Рюмін Михайло Дмитрович (1913—1954) — працівник органів дербезпеки СРСР
 Рюмін Микола Миколайович (1908—1942) — шахіст

 Рюміна Людмила Георгіївна (1949—2017) — співачка народна артистка Росії

Подвійні фамілії 
 Бестужев-Рюмін
 Курилко-Рюмін

Див. також 
 Рьомін

Російські прізвища